Ponciano Arriaga kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ponciano Arriaga, San Luis Potosí, Ebano, 
 Ponciano Arriaga, Chiapas, Totolapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar